Rejon berezański – jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu mikołajowskiego Ukrainy.

Rejon utworzony w 1966, ma powierzchnię 1380 km² i liczy około 25 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Berezanka.

Na terenie rejonu znajdują się 1 osiedlowa rada i 16 silskich rad, obejmujących w sumie 45 wsi i 4 osady.

Miejscowości rejonu